El Profesor Hubert J. Farnsworth es un personaje ficticio de la serie de televisión Futurama. Es inventor, científico y profesor de la Universidad de Marte. 

Hubert es también un empresario millonario gracias a la empresa de mensajería "Planet Express", una empresa de reparto interplanetaria, de la que es fundador y presidente, y cuyos beneficios utiliza para financiar sus estrafalarios inventos y sus absurdos experimentos. 

A pesar de su aspecto de científico loco, Hubert es un hombre tremendamente inteligente, capaz de resolver los más complicados problemas. Es descendiente directo del protagonista de la serie, Fry.

Historia del personaje 

El Profesor se describe como un científico loco. Su apellido proviene de Philo Farnsworth, inventor de la televisión, mientras que su nombre, Hubert, viene de Hubert Dreyfus, profesor de Eric Kaplan, escritor y productor.

El profesor nació el 9 de abril de 2851, por lo que tiene 161 años (Aunque su edad es mayor debido a la fuente de la vejez que aparece en el episodio "Leela la adolescente mutante") en la zona más nerd de Nueva York, "el laboratorio del infierno". Fue un niño precoz que aprendió a leer cuando aun usaba pañales, a los ocho años. Estudió durante 14 años en la universidad, y después se dedicó a diseñar desde su diminuto apartamento. 

Trabajó durante 50 años en la amigable empresa robótica "Mamá". Sería en esta empresa donde el profesor conocería a su primer amor: Mamá. Y salieron juntos, hasta que el profesor decidió dejar a Mamá al intentar convertir a "Bigotitos de ternura", el nuevo juguete inventado por el profesor, en un arma de dos metros y medio, capaz de disparar láseres de neutrones por los ojos.

Actualmente, el profesor tiene una empresa de mensajería llamada Planet Express, y enseña matemáticas de los campos cuánticos del neutrino en la Universidad de Marte. Pero la mayor parte de su tiempo la dedica a inventar ridículos aparatos y en mandar tripulaciones a misiones suicidas.

Es el tatara (x30) sobrino nieto de Fry, así como el tatara (x30) nieto de Yancy, hermano de Fry. Por lo tanto también es tatara (x29) nieto de Philip J. Fry (Hijo de Yancy). Y desde que se descubre que Fry es su propio abuelo (como se dice en Todo anda Bien en Roswell), también es descendiente directo de Fry (x32).

Características 

El profesor se caracteriza por su famosa frase "buenas noticias, amigos", que suele ir seguida del anuncio de una muy mala noticia o de una misión suicida. Usa gafas exageradamente gruesas, producto de las cataratas que padece (en el capítulo Día de las madres, Mamá le elogia sus cataratas diciendo "...tus ojos siempre tuvieron ese hermoso tono blanco lechoso"), suele caminar torcido y olvida con frecuencia con quién o sobre qué está hablando. También es característico contradecir frases que el mismo declara momentos atrás. Esto sucede especialmente cuando se reúne con su tripulación de Planet Express. Como en el capítulo "Obras de amor perdidas en el espacio", que tras encargar una misión que consiste en ir a Vergón 6 a rescatar a los animales, contesta a Leela diciendo: "¿Quién ha dicho nada de animales?".

Además parece ser quien más detesta al Dr. Zoidberg, ya que en un episodio lo intenta golpear, pero este le lanza tinta. En otra ocasión, en el episodio "Leela, la adolescente mutante", cuando este cae en la fuente de la vejez a punto de morir dice: "¡Con mi último aliento, maldigo a Zoidberg!", en la ocasión que Zoidberg rompe la botella del profesor, Zoidberg menciona que de saberlo el profesor lo golpeará. Por lo que se deduce que el Profesor no confía o bien desprecia a Zoidberg por su aspecto y condición social.

Inventos 

 Máquina ¿Y si?: Es básicamente un monitor hecho de oro que reproduce situaciones hipotéticas a toda pregunta que empiece "¿Y si....?". La han probado Fry, Bender, Leela y el propio profesor. La hemos visto en dos capítulos: "Antología del Interés I" y "Antología del Interés II".
 Máquina ¿quién pregunta?: Es un monitor bastante mayor que la "máquina ¿Y si?", y determina quién es la próxima persona en usar la "máquina ¿y si?". En su única aparición determina que es Amy, pero es un error, ya que rectifica y elige a Leela. La podemos ver en "Antología del Interés II".
 La cosa Larga o Alcanza cosas: Es una especie de guante con un dedo índice larguísimo, que la usa a modo de mando a distancia. Todo el capítulo "Antología del Interés I", se basa en la pregunta del profesor a la máquina "¿que tal si hubiera inventado una cosa larga para agarrar otros objetos?". Sin embargo, en "El ave robot de Helacatraz/El pájaro robot de Alcatraz", vemos que la usa al principio para dar instrucciones a la tripulación.
 El reloj de la muerte: Introduciendo un dedo por un orificio que tiene, el reloj muestra el tiempo de vida que le queda al que lo hace. Fry lo prueba, y ante el asombro de todos, Bender afirma que se queda con su colección de CD. Curiosamente, el profesor siempre olvida que lo ha inventado, y planea inventarlo (otra vez). Lo hemos visto en "Una enorme bola de basura".
 Nave espacial interplanetaria: Es la nave de Planet Express. Él la diseñó, sin embargo, está más orgulloso de enseñar los cables que utilizó en ella que de la propia nave. Esto lo vemos en "Piloto Espacial 3000". Gracias a otros capítulos sabemos que los motores funcionan con materia oscura, el universo es el que se desliza a su alrededor (y no la nave), que se comporta como una robo-mujer (Básicamente, H.A.L en versión femenina) y se enamora de Bender, y que aguanta perfectamente bajo el agua.
 La paracaja: En "El par de cajas de Farnsworth/La paracaja de Farnsworth", el profesor inventa una caja con un universo paralelo. A su vez, el profesor del universo paralelo, inventa una caja con el universo que vemos en la serie. A lo largo del episodio, ambos profesores colaboran e inventan un montón más de universos paralelos. Según sus propias palabras, casi le cuesta la vida este invento.
 Rayos F: Parecidos a los rayos X, la pistola de rayos F es capaz de emitir unos rayos que permiten ver a través de los objetos, incluido el metal. Aparece en el capítulo "Fry y la fábrica de Slurm". En un primer momento la usa el profesor para averiguar la enfermedad de Bender. Más tarde, Bender y Fry la usan de forma irresponsable, y Bender averigua que lo que parecía una robo-pilingui, es en realidad un robot "macho".
 La máquina que fabrica narices: Es una máquina de considerables dimensiones capaz de fabricar narices fosforescentes. La utilidad que le ve Bender, es que si le quiere sacudir a alguien en la nariz en la oscuridad, no va a fallar. Como consecuencia del proceso de fabricación, la máquina genera una cantidad enorme de residuos tóxicos, que saben a flan de higos según Hermes, aunque con un regusto a residuos tóxicos. La máquina es capaz también de traducir un texto a "Beta Código 3", que es aún más difícil de entender que el texto original. Aparece únicamente en "El planeta natal de Leela".
 El Oloroscopio:  Básicamente hace las mismas funciones que un telescopio, con la excepción de que en lugar de permitir ver un objeto celeste a gran distancia, permite olerlo. Gracias al descubren un asteroide de basura que colisionará con Nueva Nueva York en el capítulo "Un gran montón de basura". 
 La piedra puntiaguda atada a un palo: Al profesor se le ocurrió la idea de afilar una piedra de silex y atarla a un palo cuando los robots, de la compañía "Mamá", comenzaron una invasión del planeta Tierra, por lo que el planeta regresó a un estado similar al de la Edad de Piedra, en la que no había energía, ni servicios, ni comunicaciones.
 Traductor Universal: Mientras el Profesor le muestra a su clon sus inventos logrados le muestra una máquina que traduce toda clase de idioma a un idioma él dice que está extinto y es difícil de comprender, que en realidad se trata de Francés.
 Máquina de clonar: La utiliza para crear a su clon y heredero Cubert Fansworth a partir de una verruga que le crece en la espalda, y que se rasca con un tenedor. También intenta clonar al perro de Fry, Seymour, al cual finalmente no clona por decisión propia de Fry.
 La Máquina del tiempo que solo va hacia el futuro: Fue Utilizada en el episodio siete de la sexta temporada, haciendo que él, Fry y Bender fueran lanzados a un ridículamente lejano futuro, teniendo que experimentar la muerte y nacimiento del universo, dos veces.
El botón del tiempo: Fue utilizado en el episodio 26 de la temporada 6, retrocede diez segundos en el tiempo pero necesita diez segundos para recargarse. Por error Fry cae encima del botón liberando anticronitones paralizando todo el espacio menos a Fry y a Leela.

Edad 
El Profesor, junto con Fry y Bender, prueban la máquina del profesor que solo puede viajar al futuro, cuya idea original es viajar únicamente un minuto al futuro, pero termina en un viaje a través del tiempo de miles de millones de años, teniendo que esperar a que el universo sea destruido y vuelto a construir, dos veces (debido a un error de Bender al no esperar el momento adecuado para salir de la nave) postulando la idea de que el universo es cíclico.

En el episodio “Leela, la adolescente mutante” antes de sumergirse en alquitrán caliente, la asistente del spa le diagnostica al profesor Hubert 161 años de vida; por lo que ahí especifica la edad del personaje.

Referencias 

Científicos locos ficticios
Profesores ficticios
Futurama
Farnsworth